Lugia är ett släkte av ringmaskar. Lugia ingår i familjen Phyllodocidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar